Nikolaj Nikolaevič Korotkov – calciatore
 Nikolaj Sergeevič Korotkov – medico
 Vladimir Korotkov – tennista